Monte – marka deserów mlecznych produkowana przez przedsiębiorstwo Zott
 Monte – miejscowość i gmina we Francji

4 miejscowości w Portugalii:
 Monte – miejscowość w gminie Fafe
 Monte – miejscowość na Maderze, w gminie Funchal
 Monte – miejscowość w gminie Murtosa
 Monte – miejscowość w gminie Terras de Bouro